

Cinema e televisione 
 Picasso – film del 1954 diretto da Luciano Emmer
 Picasso – film del 1967 diretto da Charles Eames e Ray Eames
 Picasso – film del 1969 diretto da Edward Quinn
 Picasso – film del 1985 diretto da Didier Baussy

Persone 
Caterina Picasso – terrorista italiana
Claude Picasso – fotografo e fotoreporter francese di origine spagnola, figlio di Pablo
Emilio Picasso – fisico e accademico italiano
Florian Picasso –  disc jockey e produttore discografico vietnamita con cittadinanza francese
Lamberto Picasso – attore teatrale italiano 
Matteo Antonio Picasso – pittore italiano 
Mauro Picasso – calciatore italiano
Maya Picasso – fotografa francese di origine spagnola, figlia di Pablo
Pablo Picasso – pittore spagnolo del Novecento
Paloma Picasso – stilista, designer e imprenditrice francese di origine spagnola, figlia di Pablo
Ronei Paulo Travi detto Picasso – calciatore brasiliano

Musei 
Museu Picasso – museo di Barcellona
Musée National Picasso – museo di Parigi
Museo Picasso Málaga – museo di Málaga

Altro 
4221 Picasso – asteroide del sistema solare;
Picasso – gruppo musicale giapponese
Citroën Xsara Picasso – automobile prodotta dalla Citroën
Citroën C3 Picasso – automobile prodotta dalla Citroën
Citroën C4 Picasso – automobile prodotta dalla Citroën
Bobigny - Pablo Picasso – fermata della metropolitana di Parigi